De Serie A 2002/03 was het 100ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 72ste seizoen van de Serie A. In de 306 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 789 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,58 doelpunt per wedstrijd. Juventus werd kampioen. Nieuwkomers dit seizoen waren Como Calcio, Modena FC, Reggina Calcio en Empoli FC.

Uitslagen

Eindstand 

Vier teams eindigden met 38 punten, uit de onderlinge confrontaties scoorden Reggina en Atalanta het slechtste, zij moesten het tegen elkaar opnemen in een barragewedstrijd.

Play-offs

Degradatie

Reggina Calcio weet zich te handhaven in de Serie A, Atalanta Bergamo degradeert naar de Serie B.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2002/03 uit in de Serie A.

Juventus

Bijgaand een overzicht van de spelers van Juventus, die in het seizoen 2002/03 onder leiding van trainer-coach Marcello Lippi voor de 27ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden en zo de titel prolongeerden.

Records
Meeste overwinningen - Juventus (21x)
Minste overwinningen - Como en Torino (4x)
Meeste gelijke spelen - Brescia (15x)
Minste gelijke spelen - Piacenza (6x)
Meeste nederlagen - Torino (21x)
Minste nederlagen - Juventus en Lazio (4x)
Meeste doelpunten - Juventus en Inter (64x)
Minste doelpunten - Torino (23x)
Meeste tegendoelpunten - Piacenza (62x)
Minste tegendoelpunten - Juventus (29x)

Zie ook
Serie B 2002/03
Coppa Italia 2002/03
AC Milan in het seizoen 2002/03

Competitievoetbal 2002/03
Italiaans voetbalseizoen